Кухаркин — фамилия; имеет женскую форму Кухаркина.

Известные носители:
 Кухаркин, Евгений Степанович (1922— …?)- специалист в области электрофизики информационных систем доктор технических наук, кандидат философских наук, профессор.
 Кухаркин, Николай Евгеньевич (1931—2021) — советский и российский физик-ядерщик, награждён орденом Александра Невского (2019), золотой медалью имени И. В. Курчатова (2018).